Casagemes (Badalona). Barri de Badalona
 Casagemes (Santpedor). Edifici de Santpedor (Bages)
 Casagemes (Moià). Edifici de Moià (Moianès)
 Casalot de Casagemes (Moià). Edifici de Moià (Moianès)
 Pou de Casagemes (Moià). Element hidrogràfic de Moià (Moianès)